Выделение — многозначное слово:

 Выделение — использование при печати текста для некоторого его фрагмента отличающегося начертания шрифта с целью акцентирования внимания читателя на этом фрагменте. Также, нанесение пометки на печатном или письменном материале при помощи ручки, карандаша, маркера или другой письменной принадлежности с аналогичной целью.

Компьютеры 
 Выделение в пользовательском интерфейсе.
 Выделение памяти — предоставление участка памяти операционной системой (в общем случае — менеджером памяти) в пользование приложению (в общем случае — потребителю памяти) по запросу последнего. Некоторый потребитель памяти может сам по себе являться менеджером памяти для других (более высокоуровневых) потребителей.

Биология 
 Выделение в биологии — освобождение живого организма от ненужных для процесса жизнедеятельности веществ.

См. также 
 Выдел